Ernst Tugendhat – niemiecki filozof
 Willa Tugendhatów
 (8343) Tugendhat – planetoida